Нина Александровна Каплан (урожд. Богданова; 1921, пос. Памяти 13 Борцов, Красноярский край — ?) — советский инженер оптико-механик, лауреат Государственной премии СССР (1967).

Родилась 3 июля 1921 года в поселке Памяти 13 Борцов Красноярского края.

До войны окончила два курса института авиаприборостроения (1939—1941).

Во время блокады Ленинграда работала в медико-санитарных формированиях Красного Креста.

В 1944 г. зачислена на III курс Ленинградского института точной механики и оптики (ЛИТМО). После его окончания (1948) работала во ВНИИ телевидения (ВНИИТ): инженер, старший инженер.

Лауреат Государственной премии СССР (1967) — за создание, исследование и внедрение комплекса оптических систем для работы в жидких средах. Награждена медалями.

Примечания

Источники 
 Ежегодник БСЭ, 1968.

Инженеры по алфавиту
Женщины-инженеры